Die Csárdásfürstin steht für:

 Die Csárdásfürstin, Operette in drei Akten von Emmerich Kálmán von 1915

sowie die Verfilmungen dazu:
 Die Csárdásfürstin (1919) Regie: Emil Leyde
 Die Czardasfürstin (1927) Regie: Hanns Schwarz
 Die Csárdásfürstin (1934) Regie: Georg Jacoby
 Die Czardasfürstin (1944) Regie: Alexander Wiktowowitsch Iwanowski (Originaltitel: Сильва, Silwa)
 Die Csardasfürstin (1951) Regie: Georg Jacoby
 Die Csárdásfürstin (1971) Regie: Miklós Szinetár